Miejscowości w USA:
 Torrance – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Torrance (ang. Torrance County) – w stanie Nowy Meksyk